Oberliga 1968/69 bezeichnet:

 Eishockey-Oberliga 1968/69
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 1968/69
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1968/69
 DDR-Fußball-Oberliga 1968/69
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1968/69
 DDR-Oberliga 1968/69 (Badminton)